Friedrich Mergel ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Mergel (1860–1921), deutscher Politiker (NLP), siehe Friedrich Mergell

Friedrich Mergel ist der Name folgender fiktiven Personen:

 Friedrich Mergel, Hauptfigur im Roman Die Judenbuche